Power Man puede referirse a:

Cómics
 Luke Cage, personaje de ficción de Marvel Comics, más conocido como Power Man.
 Víctor Álvarez, personaje de ficción de Marvel Comics, también conocido como Power Man.
 Atlas, personaje de ficción de Marvel Comics que empezó llamándose Power Man antes de cambiar de nombre.

Música
 Powerman, canción de The Kinks perteneciente al disco Lola versus Powerman and the Moneygoround (1970).